Grindsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grindsjön, sjö i Botkyrka kommun och Nynäshamns kommun,  (1,4 km²). Försvarets forskningsanstalt har verksamhet vid denna sjö.
Grindsjön (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (28,7 ha)
Grindsjön (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (13,1 ha)

Se även 
 Grindsjöns Forskningscentrum – ett försöksområde för Militärfysiska institutet vid sjön Grindsjön
Grind, Bohuslän (eller Grindsjön), sjö i Uddevalla kommun,  (77,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn